RC poate fi:
 Realitatea-Cațavencu, trust media din România
 Reggio Calabria, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT